

Personaggi dei fumetti 
 Lightning Lord – supercriminale dei fumetti DC Comics
 Maxwell Lord – personaggio dei fumetti, creato da Keith Giffen, J.M. DeMatteis (testi) e Kevin Maguire (disegni), pubblicata dalla DC Comics
 Star-Lord – personaggio dei fumetti Marvel Comics creato da Steve Englehart (testo) e Steve Gan (disegni)

Persone 
 Albert Lord (1912-1991) – filologo statunitense
 Arthur Lord (1868-1960) – golfista statunitense
 David Lord (1944) – produttore discografico e compositore britannico
 Del Lord (1894-1970) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore canadese
 DJ Lord (1975) – disc jockey statunitense
 James Lord (...) – bobbista statunitense
 Jon Lord (1941-2012) – compositore, pianista e organista britannico
 Kara Lord (1988) – modella guyanese
 Pauline Lord (1890-1950) – attrice statunitense
 Peter Lord (1953) – regista e produttore cinematografico britannico
 Phil Lord e Christopher Miller (1975) – registi, sceneggiatori e produttori cinematografici statunitensi con un passato da animatori
 Quinn Lord (1999) – attore canadese
 Rebecca Lord (1973) – attrice pornografica francese
 Stephen Lord (1972) – attore britannico

Altro 
 Lord – termine indicante i membri della Paria del Regno Unito
 Lord – casa discografica italiana del passato